Рон Джонсон (1955-) — американський політик, республіканець, сенатор від штату Вісконсин.
 Рон Джонсон (1949-) — американський політик, демократ, член Палати представників штату Флорида.
 Рон Джонсон (1943-) — американський політик, республіканець, член Палати представників штату Алабама.
 Рон Джонсон (1966-) — канадський політик.
 Рон Джонсон (1938-2015) — американський баскетболіст.